Xenia peut désigner :

Grèce antique
 Xénia, (prénom)
 Xenia ( / ), le concept grec d'hospitalité, et, par extension, les présents offerts à un hôte. La relation d’hospitalité se fait sous la protection de Zeus (Xénios) et d’Athéna (Xénia).

Noms 
 Xenia Dénikine (1892-1973), femme de lettres et conférencière russe.
 Xenia Tchoumitcheva (1987-), Miss Suisse 2006, mannequin et actrice suisse.

Xenia, localité de l'État du Colorado ;
 Xenia, village du comté de Clay, dans l'État de l'Illinois ;
 Atlanta, ville du comté de Logan, dans l'État de l'Illinois, dont le nom originel fut Xenia ;
 Xenia, localité du comté de Bourbon, dans l'État du Kansas ;
 Xenia, ancienne ville du comté de Nodaway, dans l'État du Missouri ;
 Xenia, ville siège du comté de Greene, dans l'État de l'Ohio ;
 Xenia Township, localité voisine de la ville homonyme, dans le comté de Greene et l'État de l'Ohio.

Divers 
 Xenia, un prénom féminin d'origine grecque, répandu en Russie.
 Les Éditions Xenia, maison d'édition suisse.
 Xenia, un recueil de poésies de Eugenio Montale.
 Xenia, un film de Patrice Vivancos, sorti en 1989.
 Xenia, un film de Pános Koútras, sorti en 2014.
 Xenia, roman de Gérard Mordillat, publié en 2014 chez Calmann-Lévy.
Xenia Sergeyevna Onatopp (Xenia Onatopp) est un personnage de fiction du film GoldenEye de James Bond.
 Xenia (genre), un genre de coraux mous tropicaux, genre-type de la famille des Xeniidae. 
 Xenia, émulateur qui permet aux jeux de console Xbox 360 d'être joués sur un PC

Variantes

Autres langues :
 anglais : Xenia, Xena, Zena
 français : Xénia, Zinia
 hongrois : Xénia (prononcé Ksééniya)
 italien : Zenia
 polonais : Ksenia (Ksègna)
 roumain : Xenia, Zena
 russe : Ксения (Kseniïa)
 serbe : Ксенија (Kseniya)
 tchèque : Xénie (ksè:niè)
 ukrainien : Оксана (Oksana)

Prénom féminin